Le qualificazioni del singolare  dello  Stella Artois Championships 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoStella Artois Championships 2003 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (secondo turno)
 George Bastl (Qualificato)
 Gilles Elseneer (Qualificato)
 Jean-François Bachelot (primo turno)
 Tuomas Ketola (primo turno)
 Arvind Parmar (Qualificato)
 Rik De Voest (ultimo turno)

 Nicolas Mahut (ultimo turno)
 Joachim Johansson (secondo turno)
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Ivo Karlović (Qualificato)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Alexandre Simoni (secondo turno)

Qualificati 

 Petr Luxa
 George Bastl
 Gilles Elseneer
 Todd Reid

 Ivo Karlović
 Arvind Parmar
 Rik De Voest

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2003